

Anno 
 644 o 644 a.C.

Codici 
 644 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Palomar Mountain/NEAT, in California

Matematica 
 644 – numero